Kunduran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kunduran, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kunduran, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar